Dia — período temporal correspondente a uma rotação de um planeta
Dia (ilha) — ilhéu na costa norte de Creta, Grécia, a nordeste de Heraclião
Hemera — personificação do dia na mitologia grega
Dia (cantora)
DIA (grupo) - girl group sul-coreano
Dia (GNOME) — editor de diagramas do projecto GNOME
Dia (supermercado)